

Patronymie 
 Gary Croteau (né en 1946), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Denis Croteau (né en 1932), l'évêque émérite du diocèse de Mackenzie-Fort Smith ;
 Julie Croteau (née en 1970), une joueuse et entraîneuse de baseball américaine ;
 Sylvain Croteau (né en 1957), un historien et généalogiste québécois.

Nom commun 
Un croteau peut être le diminutif de crot, signifiant une fosse, une anse ou un port ; ou le diminutif de crote ou crotte, désignant une crypte, grotte ou caverne.

Références

Notes et références